

Playoff 

Nordirland mot Schweiz

Kroatien mot Grekland

Danmark mot Irland

Sverige mot Italien

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (UEFA)